Brestie, già Brestia (in sloveno Brestje) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Collio.

La località è situata nella parte orientale del Collio sloveno a 260.6 metri s.l.m. ed a 4.8 kilometri dal confine italiano.
L'insediamento (naselja) è anche costituito dall'agglomerato di: Figovizza (Figovica).

Sotto il dominio asburgico Brestie fu frazione del comune di San Martino.

Corsi d'acqua
Travenčič

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Collio